In generale con movimento si indica un cambiamento di posizione di una "cosa" rispetto ad un'altra, inclusi pensieri e cose astratte.
Movimento – moto fisico di un corpo
Movimento – in filosofia è trattato nel concetto di divenire 
Movimento – formazione sociale finalizzata
 Movimento letterario
 Movimento artistico
 Movimento politico, a volte primo stadio di un partito politico
 Movimento ecclesiale
Movimento – una delle parti in cui si articola una composizione musicale
Movimento – album dei Madredeus
Movimento – lingua dei segni italiana
Movimento – singolo del gruppo musicale italiano Ghost

Pagine correlate 
 Movimenti

Altri progetti